Кирон — топоним:
 Кирон — река на севере Бурятии, правый приток Верхней Ангары.
 Кирон — разъезд Восточно-Сибирской железной дороги на Байкало-Амурской магистрали в Северо-Байкальском районе Бурятии.